Schaidreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Schaidreiter (1885–1972), österreichischer Politiker
 Raffaela Schaidreiter (* 1985), österreichische Fernsehjournalistin